Ишкома

 Ишкома (приток Стрелицы) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области. 
 Ишкома (приток Шомоксы) — река в Российской Федерации, протекает в Вологодской области, Архангельской области.